Kopanina čili kopanice je nejobecněji pole na příkrém svahu nebo též v lese, které nelze orat a obdělává se jen kopáním rýči a motykami. Může znamenat i věci vykopané a tvořící kopec.

Název Kopanina má více míst:

sídla
 Kopanina (Nový Kostel) – část obce Nový Kostel v okrese Cheb
 Kopanina (Pulečný) – část obce Pulečný v okrese Jablonec nad Nisou
 Přední Kopanina – část Prahy
 Zadní Kopanina – část Prahy

vrchy
 Kopanina (Plaská hornatina) (398,8 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině, jihovýchodně od Zvíkovce v okrese Rokycany
 Kopanina (Brdská vrchovina) (411,1 m) – vrchol s vysílačem Cukrák na Hřebenech, severovýchodně od Jíloviště v okrese Praha-západ
 Kopanina (Pražská plošina) – kopec v Praze-Třebonicích
 Kopanina (Ještědsko-kozákovský hřbet) – kopec Ještědského hřbetu na okraji přírodního parku Maloskalsko, poblíž Kopaniny v okrese Jablonec nad Nisou
 Kopanina (374 m) na hranici obcí Rokytňany  v okrese Jičín a Veselice v okrese Mladá Boleslav u obce Bačalky v okrese Jičín
 a mnohé další kopce

Reference

Související články 
 Kopaničářství
 Kopaniny